Winds of Change – album dei The Animals del 1967
Winds of Change – brano musicale dei The Beach Boys del 1978
Winds of Change – album dei Jefferson Starship del 1982
Il vento è cambiato (The Winds of Change and Other Stories) – raccolta di racconti di Isaac Asimov del 1983

Pagine correlate 
Wind of Change